Позо Азул има више значења:

 Позо Азул, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Позо Азул (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Азул (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Азул (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Позо Азул (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику